Вівіан Конг Ман Вай  — гонконгська фехтувальниця на рапірах, призерка чемпіонатів світу, чемпіонка Азії, призерка Азійських ігор.

Виступи на Олімпіадах

Примітки

Посилання 
 Профайл на сайті FIE 

гонконгські фехтувальники
Фехтувальники на літніх Олімпійських іграх 2016
Фехтувальники на літніх Олімпійських іграх 2020
Канадські емігранти до Гонконгу